Il doppio del torneo di tennis Venice Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julián Alonso e Aleksandar Kitinov che hanno battuto in finale Andrea Gaudenzi e Diego Nargiso 7-63, 7-5.

Teste di serie 

 Martín García /  Martín Rodríguez (semifinali)
 Julián Alonso /  Aleksandar Kitinov (Campioni)

 Andrea Gaudenzi /  Diego Nargiso (finale)
 Álex Calatrava /  Álex López Morón (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 2000